Laputa steht für:

 Laputa (fiktive Insel) aus Jonathan Swifts Roman Gullivers Reisen
 Laputa (Film), deutscher Film von Helma Sanders-Brahms (1986)
 (1819) Laputa, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Laputa-Nunatakker, Nunatakker im Grahamland, Antarktika
 Mazda Laputa, ein Kleinstwagen von Mazda und Suzuki
 alternativer Titel für den Film Das Schloss im Himmel von Hayao Miyazaki (1986)